Eudominant – gatunek o liczebności powyżej 10% w danym ekosystemie, stanowisku czy siedlisku, wskaźnik używany w badaniach ekologicznych i zoocenologicznych.

Zobacz też: dominacja (biologia), klasy dominacji.

Typologia organizmów